Dorlar (Hessen), een plaats in de Duitse gemeente Lahnau, deelstaat Hessen
 Dorlar (Schmallenberg), een plaats in de Duitse gemeente Schmallenberg, deelstaat Hessen